Menschenähnliches Wesen steht für:

 ein fiktives oder mythologisches Wesen, das dem Menschen ähnelt, siehe Anthropomorphismus
 eine menschenähnliche Lebensform in der Science-Fiction, siehe Humanoid
 einen Begriff im deutschen Strafrecht, siehe Gewaltdarstellung